Frangepán I. János (1198–1232) vegliai gróf, Modrus és Vinodol ura, I. Vid fia
Frangepán II. János (?–1241 után) vegliai gróf, II. Vid fia
Frangepán III. János (1266–1290) vegliai gróf, IV. Vid fia
Frangepán IV. János (?–1310 után) vegliai gróf, III. János fia
Frangepán V. János (1343 előtt–1393) Veglia, Zengg és Modrus grófja, horvát és szlavón bán, VIII. Bertalan fia
Frangepán VI. János (?–1436) cetini gróf, horvát bán, IV. Miklós fia, V. János unokája
Frangepán VII. János (1424–1486) vegliai gróf, IV. Miklós fia, V. János unokája
Frangepán VIII. János (1458–1521) terzsáci gróf, IX. Bertalan fia
Frangepán IX. János (?–1493) cetini gróf, II. György fia, VI. János unokája
Frangepán X. János (1490–1543) ozalyi gróf, Bernát fia
Frangepán XI. János (1503–1543) cetini gróf, Frangepán Ferenc néven kalocsai érsek, egri püspök, IX. János fia